Tick Tock — технологічний задум компанії Intel з випуску нових процесорів.
 «Tick Tock» — пісня Лемара (2007).
 «Tick Tock» — пісня Марії Яремчук (2014).